Argiro ist der Name folgender Schiffe:

 das Frachtschiff Shropshire (III), siehe Bibby Line #Frachtschiffe
 das bei der Operation Piratenbeute versenkte syrische Waffenschiff

Argiro, Argirò oder Argiró ist der Familienname folgender Personen:
 Danielle Argiro (* 1981), australische Formel-3-Rennfahrerin
 Eduardo Argiró (* 1973), argentinischer Golfspieler
 James Argiro (* 1939), US-amerikanischer Jazzpianist und Filmmusikkomponist
 Maria Chiara Argirò (* um 1990), italienische Jazzmusikerin 
 Vinny Argiro (* 1940), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Argyro
 Argyros